Harling kan syfta på:

Geografi 
 Harling, Norfolk
 East Harling
 West Harling

Personer 
 Alexander Harling (1895–1955), svensk konstnär
 Gunnar Harling (1920–2010), svensk botaniker
 Kaine Harling (född 1957), australisk filmproducent
 Nils Harling (1899–1956), svensk violinist
 Per Harling (född 1948), svensk präst, författare och kompositör. Harling har framför allt arbetat
 Robert Harling, flera personer
 Robert Harling (riddare) (död 1435), engelsk krigare
 Robert Harling (typograf) (1910–2008), brittisk typograf och författare  
 Robert Harling (författare) (född 1951), amerikansk författare
 W. Franke Harling (1887–1958), engelsk-amerikansk sångförfattare